Виктор Майер (; ; ) — немецкий и киргизский футболист, нападающий, игрок клуба «Айнтрахт» (Райне), выступающего в пятой по силе лиге Германии.

Биография 
Родился в 1990 году в селе Люксембург Киргизской ССР. В возрасте 10 месяцев с семьёй переехал в немецкий Оснабрюк.

Начал заниматься футболом в местных клубах «Блау-Вайс Шинкель» и «Оснабрюк 1899». С 2006 года — в юношеской команде «Гамбурга», в 2008—2011 годах играл за вторую команду. Перед сезоном 2011/12 перешёл в «Шпортфройнде» Лотте, но не сыграл ни одной игры. Играл за клубы низших немецких лиг «Оснабрюк II» (2012—2013), «Хафельзе» (2013), «Меппен» (2014—2016). В сезоне 2016/17 играл в клубе Первого дивизиона Нидерландов «Эммен». С сезона 2017/18 выступал за клуб Региональной лиги «Запад» .

В составе сборной Германии до 17 лет на чемпионате Европы 2007 сыграл один матч — в игре против Греции (4:1) вышел на замену за 4 минуты до конца встречи.

В 2015 году менеджер сборной Киргизии Мирлан Айталы с помощью немецкого спортивного журналиста Мирона Гойхмана предложил Майеру и Люксу — немецким футболистам, рождённым в Киргизской ССР, выступать за сборную. Дебют Майера в сборной состоялся 11 июня 2015 года в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 против Бангладеш.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Германии
Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Гамбург II»
Игроки ФК «Оснабрюк II»
Игроки ФК «Хафельзе»
Игроки ФК «Меппен»
Игроки ФК «Эммен»
Эмигранты из СССР